Macedoniërs (oudheid); een volk uit de Griekse oudheid, uit de historische regio Macedonië
Macedoniërs (Grieken), Grieken die uit het gebied Macedonië, in het bijzonder Grieks Macedonië, in het noorden van Griekenland komen
Inwoners van het land Noord-Macedonië